Passenger est un mot anglais qui signifie .

Ce nom peut aussi désigner :

Musique 
 Passenger, chanteur anglais d'origine américaine ;
 Passenger, groupe de metal alternatif suédois ;
 Passengers, groupe formé par Brian Eno et U2 pour un album en 1995 ;
 Passengers est un album de Gary Burton sorti en 1976.

Cinéma 
 Passengers est un film de Morten Tyldum sorti en 2016.

Voir aussi